Le Pra steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Les Ollières im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Siedlung in der Gemeinde Charmey im Kanton Freiburg, Schweiz